Theodosianerinnen bezeichnet folgende, mit dem Kapuzinerpater Theodosius Florentini gegründete Frauenorden:
 Schwestern vom heiligen Kreuz (1844) 
 Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz (1856)